Персов — еврейская фамилия. Известные носители:
 Персов, Владимир Маркович (род. 1945) — советский и российский звукорежиссёр.
 Персов, Самуил Давидович (1889—1950) — еврейский советский писатель.